Радомишль — місто, Житомирська область, Радомишльський район, районний центр
 Радомишль — село, Волинська область, Луцький район
 Радомишль — заповідне урочище, Волинська область, Луцький район
 ПБК «Радомишль» — броварня, розташована в місті Радомишлі, Житомирської області

Див. також 
 Радомисль